Le  de la Ligue arabe s'est tenu entre le 21 et  à Doha, capitale du Qatar, sous l'égide du secrétaire général de l'organisation, Nabil Al-Arabi.

Contexte

Participants

Discussions

Références 

2013
Mars 2013